Бонито может означать:

 Бонито — коммуна в Италии, расположенная в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Бонито (Боницо) — итальянский епископ и летописец XI века.
 Бонито, Джузеппе (1707—1789) — итальянский художник неаполитанской школы.
 Бонито Олива, Акилле (род. 1939) — итальянский арт-критик, куратор, писатель, теоретик искусства.
 Бенито Бонито — персонаж городских легенд о пиратах начала 19 века.

Примечания